Појам  може да се односи на:

 Кротон (град), антички град на југу Италије
 Кротон (митологија), личност из грчке митологије
 кротон (ботаника), биљка
 кротоналдехид